

Patronyme 

  ;
 Bertrand Marchal (né en 1974), dessinateur belge ;
 Bertrand Marchal (né en 1951), chercheur et éditeur ;
 Catherine Marchal (née en 1967), actrice française ;
 Charles Marchal (1849-1912 ou 1922), journaliste et homme politique français ;
 Charles Marchal (1855-1956), administrateur colonial français ;
 Charles-François Marchal (1825-1877), peintre français ;
 Éric Marchal (né en 1963), écrivain français ;
 Franck Marchal (Pierre Apestéguy) (1902-1972), écrivain français;
 Franck Marchal (né en 1968), compositeur français;
  ;
 Gilles Marchal (1944-2013), chanteur français ;
 Henri Marchal (1876-1970), architecte et archéologue français ;
 Jack Marchal (1947-2022), dessinateur et militant d'extrême-droite français ;
 Jean Marchal (1905-1995), économiste français, membre de l'Institut ;
 Jean-François Marchal (né en 1949), joueur de rugby français ;
 Jean Lambert Marchal (1739-1796), général de la Révolution française ;
 Joseph Marchal (1861-1945), général de division français ;
 Louis Marchal (1815-1883), ingénieur français ;
 Louis Marchal (1879-1954), architecte français ;
 Lucien Marchal (né en 1948), acteur français ;
 Morvan Marchal (1900-1963), architecte et militant breton ;
 Olivier Marchal (né en 1958), acteur français ;
 Omer Marchal (1936-1996), écrivain belge ;
 Paul Marie Joseph Alphonse Marchal (1876-19?), général de brigade français ;
 Pierre Marchal (1878-1964), fondateur de la société automobile Marchal ;
 Pierre François Marchal (1785-1864), homme politique français ; 
 Sylvain Marchal (né en 1980), footballeur français.

Toponyme 

 Marchal, commune d'Espagne ;
 Marchal, ancienne commune française du Cantal, aujourd'hui intégrée à Champs-sur-Tarentaine-Marchal ;
 avenue Félix Marchal, à Bruxelles (Schaerbeek).

Autre 
 Marchal, équipementier automobile

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme